Sakae – comune giapponese
Sakae – villaggio giapponese 
Sakae – stazione della metropolitana di Nagoya